Trofeum Mattiego Keinonena (fiń. Matti Keinonen -palkinto) – nagroda indywidualna w fińskich rozgrywkach hokeja na lodzie Liiga przyznawana corocznie najefektywniejszemu zawodnikowi sezonu. Kryterium stanowi klasyfikacja +/- punktująca przebywanie na lodzie w momencie zdobycia i utraty gola przez własną drużynę.

Nagroda dla najlepszego debiutanta ligi jest przyznawana od sezonu 1977/1978. Od 1995 trofeum nazwano imieniem i nazwiskiem hokeisty Mattiego Keinonena (ur. 1941).

Zdobywcy

Przypisy

Bibliografia 
 
 Lista na stronie Eliteprospects

Trofea i nagrody w hokeju na lodzie w Finlandii